Miejscowości w USA:
 Caney – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Caney – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Atoka
Gminy w USA:
 Caney (ang. Caney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Caney (ang. Caney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Caney (ang. Caney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Caney (ang. Caney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Caney (ang. Caney Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery